stała matematyczna
 stała fizyczna
 stała (informatyka)
 stała równowagi
 stała dysocjacji